Подтабор може да се отнася за:

 Подтабор – село в Словения, Средна Словения, община Добреполе
 Подтабор – село в Словения, Нотранско-крашки регион, община Илирска Бистрица